Simeonov (en bulgare : Симеонов) est un patronyme bulgare dérivé du prénom Simeon ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Georgi Simeonov (né en 1988), auteur-compositeur-interprète et producteur vocal bulgare ;
  (né en 1955), joueur de volley-ball bulgare ;
 Konstantin Simeonov (1910–1987), chef d’orchestre soviétique ;
  (né en 1929), artiste bulgare ;
 Simeon Simeonov (1946–2000), footballeur bulgare ;
 Vencislav Simeonov (né en 1977), joueur de volley-ball bulgare naturalisé italien ;
 Valeri Simeonov (né en 1955), homme politique bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare